L'Open de Las Vegas 2007 s'est déroulé du 26 février au 4 mars et a été remporté par l'Australien Lleyton Hewitt.

Le tournoi en simple se joue dans une première phase en 8 groupes de 3 joueurs qui s'affrontent. Ensuite le vainqueur de chaque groupe est qualifié pour les quarts de finale.

Résultats en simple

Parcours

Phase de groupes

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

Tennis masculin en 2007
ATP 2007
Tennis aux États-Unis en 2007
Tennis en février 2007
Tennis en mars 2007